US — аббревиатура:

 United States — Соединённые Штаты Америки, США
 .us — домен верхнего уровня США
 Urban Symphony — эстонская музыкальная группа
 us, µs — микросекунда

См. также 
 Соединённые Штаты (значения)